Pitzke ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Pitzke (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Marc Pitzke (* 1963), deutscher Journalist